Бурченков:

 Бурченков, Сергей Васильевич (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Бурченков, Сергей Николаевич (1977) — российский футболист.